Тристан и Изольда:

 Тристан и Изольда — легендарные персонажи средневекового рыцарского романа XII века
 «Тристан и Изольда» — опера Рихарда Вагнера
 «Тристан и Изольда» — мини-сериал 1998 года
 «Тристан и Изольда» — кинофильм 2006 года